

Personnalités 

 André Delfau (1920-1948), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 François Delfau (1637-1676), théologien français, bénédictin ;
 Gérard Delfau (né en 1937), homme politique français, sénateur de l'Hérault ;
 Guillaume Delfau (1766-1816), homme politique français, député de la Dordogne ;
François Delfau de La Roque-Bouillac (1678-1757), Capitoul de Toulouse ;
 Jean-Joseph Delfau de Pontalba (1708-1760), officier français ;
Joseph-Xavier Delfau de Pontalba (1754-1834), officier et baron français ;
 Laure Delfau (née en 1978), archère française ;
 Louis Delfau, (1871-1937), peintre Roussillonnais
 Michel Delfau (mort en 2005), homme d'affaires français.

Noms dérivés 
 Hôtel de Pierre Delfau, à Toulouse, hôtel particulier monument historique.